Lidai shihua (, „Gespräche über Shi-Gedichte seit alters“) steht für folgende chinesische Sammlungen von Dichtungsgesprächen bzw. Kommentaren zu klassischen Gedichten und Dichtern: 

 Lidai shihua (Wu Jingxu) (历代诗话) von Wu Jingxu (吴景旭; 1611–1695) 
 Lidai shihua (He Wenhuan) (历代诗话|历代诗话) von He Wenhuan (何文煥; 1732–1808)   
 Lidai shihua xubian (历代诗话续编), Fortsetzung (xubian) von Ding Fubao (丁福保; 1874–1952)